Hochgeschurtz ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Hochgeschurtz (1930–2012), deutscher Fußballspieler
 Uwe Hochgeschurtz (* 1963), deutscher Manager
 Willi Hochgeschurtz (* 1931), deutscher Radsportler